Matcherna i Grupp C i Världsmästerskapet i fotboll 2006 pågick från 10 juni till 21 juni 2006. I gruppen spelade Argentina, Elfenbenskusten, Nederländerna och Serbien och Montenegro.

Vinnaren av denna grupp, Argentina, mötte tvåan Mexiko från Grupp D i åttondelsfinalen, och tvåan från denna grupp, Nederländerna, mötte vinnaren Portugal från Grupp D i åttondelsfinalen.

Tabell

Argentina mot Elfenbenskusten

Serbien och Montenegro mot Nederländerna

Argentina mot Serbien och Montenegro

Nederländerna mot Elfenbenskusten

Nederländerna mot Argentina

Elfenbenskusten mot Serbien och Montenegro

Externa länkar 
 

Grupp C
Sportevenemang i Hamburg
Sportevenemang i Leipzig
Sportevenemang i Gelsenkirchen
Sportevenemang i Stuttgart
Sportevenemang i Frankfurt am Main
Sportevenemang i München
München under 2000-talet
Stuttgart under 2000-talet
Gelsenkirchen under 2000-talet